Клоц () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 727 человек (2008 г.), плотность населения составляет 91 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 38020. Телефонный код — 0463.

Покровителем коммуны почитается святой первомученик Стефан, празднование 26 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cloz.tn.it/

Ссылки 
 http://www.comune.cloz.tn.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/